Мора́нди — фамилия. Известные носители:
 Моранди, Джанни (род. 1944) — итальянский музыкант, победитель фестиваля в Сан-Ремо в 1987 году.
 Моранди, Джорджо (1890—1964) — итальянский живописец и график.
 Моранди, Маттео (род. 1981) — итальянский гимнаст.
 Моранди, Риккардо (1902—1989) — итальянский инженер, проектировщик мостовых переходов.
 Моранди, Родольфо (1903—1955) — итальянский антифашист, юрист, экономист и политик.
 Моранди, Франц Осипович (1811—1894) — одесский архитектор, педагог, общественный деятель.

См. также 
 Morandi — румынская музыкальная группа.
 Понте-Моранди — мостовое сооружение в Генуе (Италия).